Калабас (, «тыква»):
 Калабас или Лагенария обыкновенная, также — тыква-горлянка, — растение семейства тыквенных.
 Калабас, калабаса — название музыкального инструмента гуиро.
 Калабас (город) — город в Калифорнии.
 Хуан де Калабасас — шут, модель портретов Веласкеса.

См. также 
 Калебас — тип сосуда из высушенной тыквы, распространённый в Африке, Южной Америке, Южной и Юго-Восточной Азии и Океании.
 Калебас (сосуд для мате) — сосуд для питья мате (из разных материалов).